Nepiothericles är ett släkte av insekter. Nepiothericles ingår i familjen Thericleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Nepiothericles